Teramocerus är ett släkte av skalbaggar. Teramocerus ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Teramocerus